Глядки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глядки — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Глядки — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Глядки — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Глядки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Глядки — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Глядки — село в Волочисском районе Хмельницкой области.